Maurina – diminutivo del nome proprio Maura
 Maurina – frazione del comune italiano di Spormaggiore in provincia autonoma di Trento